Ніч Чемпіонів — професійний конкурс серед бодібілдерів, що проводилось щороку (з 1978 до 2004) в Нью-Йорку, США. Вважався одним з найпрестижніших конкурсів з бодібілдингу, а один з п'яти фіналістів обирався для участі в Містер Олімпія. У 2005 році конкурс був перейменований в Нью-Йорк Про. Слід зазначити, що Нью-Йорк Про проводився з 2002 року, як окрема подія.

Переможці

Посилання 
 Night of Champions: Results

Спортивні змагання